Jacques Richard peut désigner :
 Jacques Richard (1918-2010), un homme politique ;
 Jacques Richard (1931-2002), un acteur français ;
 Jacques Richard (1952-2002), un hockeyeur canadien ;
 Jacques Richard (1954-), un réalisateur français.